Влади́мир Ива́нович Васи́льев (22 апреля 1937, Саратов, СССР — 9 июля 2021) — советский и российский историк, специалист в области истории книжной культуры и ряда других направлений истории России. Доктор исторических и филологических наук, профессор, член-корреспондент РАН по Отделению историко-филологических наук (2006). Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1995).

Биография 
Окончил Московский полиграфический институт.

В 2000 году защитил диссертацию в форме научного доклада на соискание учёной степени доктора филологических наук по теме «Отечественное академическое книгоиздание: историко-книговедческие и типологические аспекты (1727—1999 гг.)» (специальность 05.25.04 — книговедение). Научными оппонентами выступили профессора Г. Д. Комков, С. О. Шмидт и И. А. Шомракова.

В 2005 году защитил диссертацию в форме научного доклада на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Книжная культура в отечественной истории: теоретические и историко-книговедческие аспекты: XVIII — начало XXI в.» (специальность 05.25.03 — библиотековедение, библиографоведение и книговедение; специальность 07.00.02 — отечественная история). Оппонентами были академик В. Л. Янин, профессора Б. В. Левшин и З. К. Соколовская.

Похоронен на Даниловском кладбище.

Профессиональная деятельность 

 член-корреспондент РАН с 25 мая 2006 года;
 советник Президента Российской академии наук по издательской деятельности;
 генеральный директор Научно-производственного объединения «Издательство „Наука“ РАН»;
 член редакционной коллегии серии «Литературные памятники» (2007), журналов «Вестник Российской академии наук», «Доклады Российской академии наук», «Природа», «Новая и новейшая история»;
 член научно-редакционного совета Большой российской энциклопедии;
 создатель и руководитель Научного центра исследований истории книжной культуры РАН и Института книжной культуры и управления ГАУГН, декан факультета культуры, искусства и управления;
 первый заместитель председателя Научного совета РАН «История мировой культуры», заместитель председателя Научно-издательского совета РАН;
 член Совета Российского гуманитарного научного фонда;
 член Московского городского совета книгоиздания;
 президент Фонда «Книжная культура»;
 председатель Научного совета по книгоизданию при Международной ассоциации академий наук стран СНГ;
 член Союза писателей и Союза журналистов России.

Научная деятельность 

Автор более 100 научных трудов, в том числе более 50 изданных в России и за рубежом монографий, учебников и учебных пособий для студентов вузов.

Разработчик нового научного направления исторических исследований — «история книжной культуры» — как совокупность теорий и концепций, обосновывающих место и роль книги и книжной культуры в культурно-историческом пространстве социума.

Обосновал понятие «книжной культуры» как важной составной части отечественной и мировой культуры. Он впервые исследовал особенности формирования российской книжной культуры XVIII — начала XXI века в контексте основания и деятельности Академии наук, а также внес вклад в подготовку фундаментальных исследований по истории Великой Отечественной войны и РАН.

Основные работы 
 Васильев В. И. Техника научного книгопечатания: история, состояние, перспективы (историко-книговедческие аспекты). М., 1981;
 Васильев В. И. Развитие издательско-полиграфической техники (историко-книговедческие аспекты). М., 1987;
 Васильев В. И. Издательская деятельность Академии наук в её историческом развитии (от зарождения до наших дней). М., 1998—1999 (кн. 1—2);
 Васильев В. И. Российская академия наук: история и современность. М., 2000;
 Васильев В. И. История книжной культуры: теоретико-методологические аспекты. М.. 2001;
 Васильев В. И. Из истории России: академическая книга в 1991—2001 годах (к десятилетию воссоздания Российской академии наук). М., 2004;
 Васильев В. И. Академическая книга в истории Великой Отечественной войны. М., 2005;
 Васильев В. И. Теория и методология книжной культуры. София, 2005 (на болг. яз.);
 Васильев В. И. Книга и книжная культура на переломных этапах отечественной истории: теория, история, современность. М., 2005;
 Васильев В. И. Д. С. Лихачев и книга: из истории академического книгоиздания. 2-е изд. М., 2008.

Награды 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (25 июля 2007 года) — за большой вклад в развитие отечественного книгоиздания и многолетнюю плодотворную научную деятельность
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (30 сентября 2003 года) — за многолетнюю плодотворную работу в области печати, полиграфии и в связи с 275-летием академического книгоиздания
 Орден Почёта (31 июля 1998 года) — за заслуги в области культуры и печати, многолетнюю плодотворную работу
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (30 мая 1995 года) — за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу
 Премия РАН за лучшие работы по популяризации науки (2000) — за серию публикаций, посвященных 275-летию Российской академии наук
 шесть медалей ВДНХ СССР (3 золотые и 3 серебряные)
 Почётный деятель науки и техники города Москвы
 Лауреат Международной премии имени Д. С. Лихачева
 Лауреат премии Союза журналистов России
 Лауреат профессиональной премии «Человек книги»
 Лауреат высшей профессиональной награды в книжном деле — «Человек года»

Примечания

Литература 
 Владимир Иванович Васильев: краткий очерк научной педагогической деятельности / сост. Д. О Нарзикулов и Ф. И. Федосейкин. М.: Изд-во МГУП «Мир книги», 1997.

Ссылки 
 
 

Выпускники Московского университета печати
Преподаватели Московского университета печати
Преподаватели ГУГН
Члены Союза писателей России
Члены Союза журналистов России
Книговеды России
Члены Российского Пагуошского комитета
Похороненные на Даниловском кладбище